Josef Grafl ist der Name folgender Personen:

* Josef Grafl (Gewichtheber) (1872–1915), österreichischer Gewichtheber
 Josef Hans Grafl (1921–2008), österreichischer Widerstandskämpfer und britischer Agent